Dobřenský může znamenat:

 Dobřenští z Dobřenic, starý český vladycký rod z Dobřenic u Hradce Králové
 Alžběta Dobřenská z Dobřenic (1875–1951), česká šlechtična
 Antonín Dobřenský z Dobřenic (1807–1869), rakouský generál
 Jakub Jan Václav Dobřenský z Černého Mostu (1623–1697), lékař a přírodovědec, rektor pražské univerzity
 Jan Antonín Dobřenský (1854–1900), česko-rakouský šlechtic, poslanec Říšské rady
 Jan Dobřenský (1841–1918), český šlechtic
 Jan Dobřenský mladší (1870–1947), český šlechtic a poslanec Říšského sněmu
 Jan Josef IV. Dobřenský (* 1946), český šlechtic, velmistr Řádu sv. Lazara Jeruzalémského
 Jan Maxmilián Dobřenský (1911–1996), český šlechtic
 U Dobřenských, ulice na Starém Městě v Praze

 Alois Dobřenský (1912–1943), český odbojář z období druhé světové války popravený nacisty